Adrien de Gasparin – politico e agronomo francese
 Aita Gasparin – biatleta e svizzera
 Elisa Gasparin – biatleta e svizzera
 Selina Gasparin – biatleta e fondista svizzera
 Sergio Gasparin – dirigente sportivo e allenatore di calcio italiano